Пятый канал (Россия) — российский федеральный телеканал, вещающий из Санкт-Петербурга
 Санкт-Петербург (телерадиокомпания) — филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
 Санкт-Петербург (телеканал) — петербургский общеформатный кабельный телеканал
 Телеканал «100 ТВ» — российский региональный телеканал, вещающий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
 Петербургское телевидение (Петербургский час) — ежедневная информационно-аналитическая передача телеканала «Санкт-Петербург»